Мальвазиа () — итальянская фамилия. Носители:

 Мальвазиа, Алессандро (1748—1819) — итальянский куриальный кардинал.
 Мальвазиа, Карло Чезаре (1616—1693) — итальянский живописец-любитель, писатель, историк искусства.
 Мальвазиа, Корнелио (1603—1664) — итальянский аристократ и военачальник.

Другое 
 Мальвазия (значения)